

Авчинников  
— український землемір.

Посади 
Верхньодніпровський повітовий землемір (1825), в. о. катеринославського губернського землеміра (жовтень—грудень 1825), старший землемір Катеринославської межової контори (1826—1828), катеринославський губернський землемір (1830—і).

Чини 
Титулярний радник (1825—1828).

Діяльність 
Уклав план нагірної частини м.Катеринослав (1835).

Джерела 
Ревский С. Б. Зодчие, инженеры, художники, участвовавшие в формировании Екатеринослава (конец XVIII — начало ХХ вв.). — Днепропетровск, ДИСИ, 1981. — С. 5.
Українські землеміри
Українські архітектори